Nambi ist der Name folgender Personen:

 José Nambi (1949–2022), angolanischer Bischof
 Nambi (Namibia), historischer traditioneller Führer im heutigen Namibia